Lowenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lowenfeld (1930–2014), amerikanischer Jurist
 Margaret Lowenfeld (1890–1973), englische Kinderärztin und Psychotherapeutin
 Viktor Löwenfeld (Kunstpädagoge) (1903–1960), nach der Emigration Lowenfeld,  austroamerikanischer Kunstpädagoge

Siehe auch:
 Löwenfeld
 Loewenfeld